CD32 – console per videogiochi
 CD32 – glicoproteina di membrana